Всекитайский съезд Коммунистической партии Китая () — высший руководящий орган Коммунистической партии Китая (КПК). Съезд избирает Центральный комитет, который руководит партией в промежутках между съездами и подотчётен съезду.

Съезд имеет следующие полномочия:

 заслушивает и рассматривает отчет Центрального комитета;
 заслушивает и рассматривает отчеты Центральной комиссии по проверке дисциплины;
 обсуждает и принимает решения по важнейшим вопросам партии;
 пересматривает Устав партии;
 избирает Центральный комитет;
 избирает Центральную комиссию по проверке дисциплины.

Согласно современной редакции Устава КПК  съезд созывается не реже одного раза в 5 лет. Съезд может быть созван досрочно по требованию Центрального комитета либо не менее, чем 1/3 партийных организаций провинциального уровня. Со времени создания партии всего прошло 20 съездов — 1-й в 1921 году, последний в 2022 году.

Примечания